Isotta – nome proprio di persona italiano femminile
Isotta – protagonista, assieme a Tristano, di una leggenda medievale
Isotta – film del 1996 diretto da Maurizio Fiume
Isotta Fraschini – casa automobilistica italiana
Paolo Isotta – critico musicale e scrittore italiano

Pagine correlate
Tristano e Isotta (disambigua)